

Населені пункти та їхні частини
 Замосць — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Замосць — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Замосць — село в гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Замосць — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Замосць — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Замосць — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Замосць — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Замосць — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Замосць — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Замосць — село в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Замосць — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Замосць — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Замосць — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Замосць — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Замосць — частина села Клембув у гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Замостя (Польща)

Примітки